9 МИР Кърджали (или 9 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща област Кърджали.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в област Кърджали, при 28,54 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

ноември 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през ноември 2021 г. в област Кърджали, при 25,65 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Кърджали
Област Кърджали